David Choinière – calciatore canadese
 Mathieu Choinière – calciatore canadese
 Olivier Choinière – drammaturgo canadese